„Мерцедес-Бенц GLE-класа“ (Mercedes-Benz GLE-Klasse), наричан до 2015 година „M-класа“ или „ML-класа“, е модел средни автомобили с повишена проходимост (сегмент J) на германската компания „Мерцедес-Бенц“, произвеждан в четири поколения от 1997 година.

Въведен е като по-комфортен кросоувър вариант на класическия модел „Мерцедес-Бенц G-класа“ и става основа на разработената през следващите години цяла гама от SUV модели, които по това време придобиват широка популярност. В третото поколение моделът започва да се предлага освен с традиционната комби каросерия и в лифтбек вариант („купе“). Четвъртото поколение е с увеличени размери и използва някои технически нововъведения за пръв път в цялата гама на „Мерцедес-Бенц“.

Бележки 

Автомобили с повишена проходимост
GLE-класа